Antonino Cuttitta –  militare e politico italiano
Carmelo Cuttitta – vescovo cattolico italiano
Marcello Cuttitta – rugbista a 15 e allenatore di rugby italiano, gemello di Massimo
Massimo Cuttitta – rugbista a 15 e allenatore di rugby italiano, gemello di Marcello